Blankvattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blankvattentjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Blankvattentjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn